Брентфорд:

 Брентфорд — город на западе Большого Лондона, Англия.
 «Брентфорд» — английский футбольный клуб из Брентфорда, города на западе Большого Лондона.

См. также